David Pratelli (1970) – imitatore e attore italiano
 Esodo Pratelli (1892-1983) – pittore e regista italiano
 Norma Pratelli Parenti (1921-1944) – partigiana italiana, medaglia d'oro al valor militare